Planitzen ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Planitzen (Gemeinde Murau), Ortslage von Stolzalpe, Stadt Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Planitzen (Gemeinde Anras), Ort bei Anras, Bezirk Lienz (Osttirol), Tirol